Ricklefs ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Ricklefs (* 1967), deutsche Filmproduzentin
 Friedrich Reinhard Ricklefs (1769–1827), deutscher Altphilologe und Gymnasialdirektor
 Günther Ricklefs (1926–1969), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Jürgen Ricklefs (1900–1991), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Archivleiter in Celle
 Rainer Ricklefs (1953–2013), deutscher Schauspieler
 Robert E. Ricklefs (* 1943), US-amerikanischer Ornithologe, Ökologe und Hochschullehrer